Felber:
 René Felber (ur. 1933) – szwajcarski polityk
 Grupa Armijna Felber
 Felber – szwajcarskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne